Robert Fraisse (1934-2022), escrimeur français
Robert Fraisse (1940-), directeur de la photographie français